Места в Португалии, носящие название Бра́га ( ):

 Брага — округ в Северном регионе Португалии.
 Брага — муниципалитет в одноимённом округе.
 Брага — город, центр одноимённого округа и муниципалитета.